Algéria első alkalommal 1964-ben vett részt az olimpiai játékokon, azóta is minden nyári sportünnepen képviseltette magát, kivéve az 1976-os nyári olimpiát, amikor egy bojkott miatt álltak el a részvételtől. Algéria a téli olimpiai játékokra is küldött sportolókat három alkalommal.

Az Algériai Olimpiai Bizottságot 1963-ban alapították.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon